Giovanni Colonna (?-1215 ca.) nominato nel 1193 cardinale della Chiesa cattolica
Giovanni Colonna (?-1245) nominato nel 1212 cardinale della Chiesa cattolica
Giovanni Colonna (1205-1263), vescovo di Messina
Giovanni Colonna (ca 1298 – ca 1343), frate domenicano e scrittore
Giovanni Colonna (1295-1348) nominato nel 1327 cardinale della Chiesa cattolica
Giovanni Colonna (1456-1508) nominato nel 1480 cardinale della Chiesa cattolica
 Giovanni Antonio Colonna di Cesarò (1878–1940) – nobile e politico italiano
Giovanni Colonna (1911-?) arbitro di calcio
Giovanni Colonna  (1934), etruscologo
Giovanni Colonna , agronomo